Aguilares peut faire référence à :
 Aguilares, une ville de la province de Tucumán, en Argentine ;
 Aguilares, une ville du département de San Salvador, au Salvador ;
 Aguilares, un census-designated place dans le comté de Webb, au Texas, aux États-Unis..